Целуйко — украинская фамилия.

Известные носители:
 Целуйко, Кирилл Кузьмич (1908—?) — украинский языковед, ономаст.
 Целуйко, Николай Иванович (1937—2007) — украинский художник.
 Целуйко, Павел Филиппович (1905—1978) — колхозник, старший механик совхоза имени Красной Армии, Полтавской области, Украинская ССР, Герой Социалистического Труда.